Ранчо лос Еукалиптос има више значења:

 Ранчо лос Еукалиптос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Еукалиптос (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику